A Női CONCACAF-aranykupa (angolul: CONCACAF Women's Gold Cup) egy a CONCACAF által kiírt nemzetközi női labdarúgótorna, amit 1991 óta rendeznek meg.

A címvédő és a legeredményesebb csapat az amerikai válogatott 7 győzelemmel.

Eredmények

Éremtáblázat

Országok szereplése
Jelmagyarázat
1. – Bajnok
2. – 2. helyezett
3. – 3. helyezett
CSK – Csoportkör
 — Rendező

Kapcsolódó szócikkek 
CONCACAF-aranykupa
U20-as női CONCACAF-bajnokság
U17-es női CONCACAF-bajnokság

További információk 
 A CONCACAF hivatalos honlapja
 A Női CONCACAF-aranykupa eredményei az rsssf.com honlapján

CONCACAF
Női labdarúgás